Николай Осин:
 Осин, Николай Архипович (1902—1944) — Герой Советского Союза.
 Осин, Николай Лаврентьевич (1900—1978) — советский военный, государственный и политический деятель, генерал-лейтенант.